

Patronyme 

Édouard Chevreux (1846–1931) : carcinologiste français, membre de Société zoologique de France ;
Ambroise Chevreux (1728–1792) : moine bénédictin français et député de Paris aux états généraux de 1789, béatifié ;
Paul Chevreux (1854–1913) : archiviste paléographe	français, chevalier de la Légion d'honneur.

Toponyme 

, montagne de l'Antarctique.
Chevreux, hameau disparu du Chemin des Dames, complètement anéanti en 1917 (Zone rouge) et pas reconstruit.